Dieser Artikel behandelt die russische Fußballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine. Die russische Mannschaft nahm zum vierten Mal an einer EM-Endrunde teil und schied zum dritten Mal in der Vorrunde aus. Der Vorgänger, die sowjetische Mannschaft nahm sechsmal teil und die beiden Mannschaften sind zusammengerechnet damit nach Deutschland häufigster Teilnehmer. 1960 konnte die UdSSR bei der ersten, noch als "Europapokal der Nationen" firmierenden Austragung den Titel gewinnen.

Qualifikation 
Russland absolvierte die Qualifikation zur Europameisterschaft in der Qualifikationsgruppe B.

Spielergebnisse

Abschlusstabelle 

Bester Torschütze war Roman Pawljutschenko mit vier Toren.

Vorbereitung 

Die russische Mannschaft bestritt unmittelbar vor der EM noch drei Testspiele: Am 25. Mai spielte sie in Moskau erstmals gegen Uruguay (1:1, Tor: Alexander Kerschakow), am 29. Mai in Nyon gegen Litauen (0:0) und am 1. Juni in Zürich gegen Italien (3:0, Tore: Alexander Kerschakow und 2× Roman Schirokow), dem einzigen Testspiel bei dem zwei EM-Teilnehmer gegeneinander antraten.

Spiele Russlands

EM-Vorrunde 
Bei der Auslosung wurden die Russen, sowie Griechenland und Tschechien dem als Gruppenkopf der Gruppe A gesetzten Gastgeber Polen zugelost. Gegen Tschechien gab es bisher erst ein Spiel: In der EM-Vorrunde 1996 trennten sich beide mit 3:3, wobei den Tschechen durch das 3:3 in der 90. Minute der Viertelfinaleinzug gelang. Gegen Polen spielte Russland zuletzt am 22. August 2007. In Moskau trennten sich beide 2:2. Auch die Gesamtbilanz gegen Polen war mit je einem Sieg, einem Remis und einer Niederlage vor der EM ausgeglichen. Gegen Griechenland ist die Bilanz mit 3 Siegen, 5 Remis und 1 Niederlage vor der EM positiv. Beide trafen zuletzt vor der EM am 11. November 2011 in Piräus aufeinander und trennten sich 1:1. Bei der letzten EM gewann Russland in der Vorrunde mit 1:0 gegen Griechenland und vier Jahre zuvor war Russland die einzige Mannschaft die gegen den späteren Europameister gewinnen konnte, das 2:1 war aber für das Erreichen des Viertelfinales nicht mehr von Bedeutung. Die Russen waren zu dem Zeitpunkt schon ausgeschieden.

Vorrundengruppe A:

Alle Spiele finden in Polen statt.

Kader 
Am 11. Mai 2012 benannte Nationaltrainer Dick Advocaat, der nach der EM – wie schon vor der EM bekanntgegeben – zurücktrat, den vorläufigen Kader für die Fußball-Europameisterschaft 2012.  Am 20. Mai wurde der zuletzt verletzte Wassili Beresuzki aus dem Kader gestrichen. Am 24. Mai musste zudem Roman Schischkin aufgrund einer Gastritis aus dem Kader gestrichen werden. Im russischen Kader standen wie im niederländischen Kader mit je 13 Spielern die meisten Spieler mit EM-Endrunden-Erfahrung.

Einzelnachweise 

Russland
2012